

Personen 
Ask en Embla, de eerste mensen in de Germaanse en Noordse mythologie

Plaatsen 
Ask (Skåne), een plaats in het Zweedse landschap Skåne
Ask (Vestland), een plaats in de gemeente Askøy in de Noorse provincie Vestland
Ask (Viken), een plaats in de gemeente Ringerike in de Noorse provincie Viken
Ask (Gjerdrum), een plaats in de Noorse gemeente Gjerdrum

Overig 
ASK-Stuwer, overkoepelende studentenvereniging aan de UA
Ask.com, een zoekmachine/zoekwebsite
Ask, een single van The Smiths uit 1986
ASK, het Artillerie Schietkamp in 't Harde